Зе́фельд-ин-Тиро́ль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70351.

Бургомистр коммуны — Вернер Фриссер (Австрийская народная партия).

Спорт 
Зефельд является лыжным курортом.

Здесь проводились соревнования по лыжным видам спорта в рамках Зимних Олимпийских игр 1964 и 1976 годов, а также чемпионат мира по лыжным видам спорта 1985 года и 2019 года. Ещё ранее в 1934 году коммуна принимала европейский чемпионат по фигурному катанию, а в 1963 году чемпионат мира по биатлону. В начале XXI века здесь проходили соревнования по лыжным видам спорта в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года.

Принимал Зефельд не только зимние виды спорта. В 1986 году здесь состоялся континентальный чемпионат по тхэквондо.

Население

Известные уроженцы 
  — титулованный австрийский горнолыжник
 Ян-Карл Распе — западногерманский террорист, один из основателей Фракции Красной Армии (РАФ).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Дополнительная информация 
 Официальный путеводитель Австрийского представительства по туризму 

Общины Тироля
Горнолыжные курорты Австрии